Лега́рия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья. Занимает площадь 5,2 км². Население — 129 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры